Tony Scott (jazzmuzikant) (1921-2007), Amerikaans jazzmuzikant
 Tony Scott (voetballer) (1941-2021), Brits voetballer
 Tony Scott (filmregisseur) (1944-2012), Brits filmregisseur
 Tony Scott (rapper) (1971-), Nederlands hiphouseartiest